Kaliána kan syfta på:

 Kaliana (språk) – ett språk i Sydameroika

Geografi

Cypern 

 Kaliána (kommun), Eparchía Lefkosías, 
 Kaliána (ort), Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Cypernförgreningar